Тисдейл, Ти́здейл () — английская фамилия. Известные носители:

 Тисдейл, Дженнифер (род. 1981) — американская актриса и певица.
 Тисдейл, Кристофер Чарльз (Teesdale; 1833—1893) — британский генерал-майор, участник Крымской войны.
 Тисдейл, Уэймен (1964—2009) — американский профессиональный баскетболист и смут-джаз бас-гитарист.
 Тисдейл, Сара (Teasdale; 1884—1933) — американская поэтесса.
 Тисдейл, Эшли (род. 1985) — американская актриса, певица и телевизионный продюсер.

Примечания